Budynek Muzeum Toruńskiego Piernika – dawna fabryka pierników Gustawa Weesego, obecnie siedziba Muzeum Toruńskiego Piernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Strumykowej 4, w sąsiedztwie kaplicy ewangelicko-augsburskiej.

Historia 

Budynek powstał w 1885 roku według projektu Reinharda Uebricka i przeznaczony był na siedzibę fabryki pierników Gustawa Weesego.

W latach 1945-1965 w obiekcie działała Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa nr 1 (obecnie Szkoła Mistrzostwa Sportowego), a w późniejszym okresie także organizacje i stowarzyszenia społeczne, m.in. Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Polski Czerwony Krzyż, Spółdzielnia Pracy Kominiarzy.

W latach 2011-2015 budynek został zaadaptowany na siedzibę Muzeum Toruńskiego Piernika, a jego uroczyste otwarcie miało miejsce 19 czerwca 2015 roku.

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 687).

Architektura 
Budynek powstał w stylu historyzującym i przetrwał do czasów współczesnych w niemal niezmienionej formie architektonicznej. Należy on do najstarszych zachowanych przykładów architektury przemysłowej Torunia.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Budynki muzealne w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1885
Fabryki w Polsce
Zabytki nieruchome w Toruniu